Anna van Egmond (1440-1462), dochter van Willem IV van Egmont en Walburga van Meurs, echtgenote van Bernard van Bentheim
 Anna van Egmont (na 1480-1517), dochter van Willem van Egmond en Margriet van Culemborg, echtgenote van Willem III van den Bergh rijksgraaf HRR
 Anna van Egmond (ca. 1493-1563), abdis van Loosduinen
 Anna van Egmont († 1568), bekend als Anna bastaarddochter van Gelre, dochter van Karel van Egmond, gehuwd 1. met Adriaan van Buren († 1527) heer van Aldenhaag, 2. Claes Vijgh tot Blankenberg, heer van Est
 Anna van Egmond (1504-1574), dochter van Floris van Egmont en Margaretha van Bergen, moeder van Filips van Montmorency 
 Anna van Egmond (1533-1558), ook bekend als Anna gravin van Buren, dochter van Maximiliaan van Egmont en Françoise de Lannoy, eerste echtgenote van Willem van Oranje

Zie ook  
Anne van Egmond (1947)